Näbbtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Näbbtjärnen, Dalarna, sjö i Malung-Sälens kommun,  (7,64 ha)
Näbbtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (9,33 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn